Bregovi (Kneževo), een plaats in de gemeente Kneževo in Bosnië-Herzegovina
 Bregovi (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin